Джаки Оливър () е британски мотоциклетен и автомобилен състезател.

Участва в световния шампионат на „Формула 1“. Записва 50 старта, като дебютира през 1967 г. в турнира за Голямата награда на Германия. За цялата си кариера събира 13 точки, като има 2 подиума и най-бърза обиколка.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Британски пилоти от Формула 1
Британски мотоциклетисти